Сарепта — марка моторной лодки, тримаран выпускалась до 1982г.

Технические характеристики

Особенности конструкции 
Корпус мотолодки имеет обводы типа тримаран с плоско-килеватым днищем в корме . Благодаря спонсонам судно имеет повышенную устойчивость на стоянке и на ходу (начальная поперечная метацентрическая высота при всех вариантах нагрузки превышает 1 м).

«Сарепта» оборудована жестким тентом — сдвижной рубкой, что позволяет сочетать преимущества судна открытого типа и каютной мотолодки. При прогулках в благоприятную погоду рубку можно снимать с направляющих полозьев и оставлять на берегу. Что облегчает массу лодки и позволяет увеличить массу полезного груза или уменьшить скорость выхода лодки на глиссирование и увеличить максимальную скорость.  Сдвинув рубку в корму в условиях плохой видимости и на волнении, можно управлять лодкой стоя, что нередко бывает необходимо для обеспечения безопасности плавания, например, при шлюзовании.

Рубка и складной брезентовый тент, который закрывает кормовую часть кокпита, позволяют быстро оборудовать уютную каюту, пригодную для размещения на ночлег трех человек. С этой целью сиденья легко можно превратить в койки.

Лобовые и боковые стекла рубки (плексиглас толщиной 5 мм) закреплены на уплотняющих резиновых профилях, что обеспечивает брызгонепроиицаемость рубки. Пост управления расположен у лобового панорамного стекла рубки. Ручной стеклоочиститель и зеркало заднего обзора создают дополнительные удобства водителю в сложных метеорологических условиях и при буксировке воднолыжника.

По бокам (бортам) большинства моторных лодок имеются уключины для вёсел, что позволяет совершать медленные (или бесшумные) перемещения, а также двигаться в случае отказа мотора.
Место крепления мотора к лодке — транец — представляет из себя плоскую вертикальную стенку (борт) толщиной 1—3 см в задней части (корме) судна, высотой около 30—50 см над поверхностью воды. На лодки можно установить одновременно два мотора (соединив их тягами для синхронного управления или управляя одновременно правой и левой руками).

Лодочный мотор «надевается» сверху скобами крепления на транц и закрепляется (прижимается) винтами аналогично струбцине. Размеры моторов (по крайней мере одного класса мощности) и их управление практически стандартизованы, так что большинство лодок и моторов совместимы.
Гребные винты на моторах быстросъёмные, и существуют разного шага и диаметра, что позволяет быстро переставлять их при повреждении о препятствие или для изменения характеристик привода («скорость или тяга»). В корму от сидений водителя и его напарника расположены продольные бортовые диваны-рундуки, в которых можно разместить походное снаряжение и запасы. У переборки подмоторной ниши находится поперечное сиденье, под которым размещается отсек для бензобаков. Четыре шкафчика-ниш в планширях и в приборной доске используются для хранения инструмента, запасных частей и мелких предметов снабжения. Имеется и носовой багажник, отделенный от кокпита водонепроницаемой переборкой. Попасть в него можно только через люк с герметичной крышкой, установленной на палубе перед лобовым стеклом. На стенках рубки предусмотрены крючки-вешалки для одежды.

Обшивка лодки изготовлена из листов алюминиево-магниевого сплава толщиной 2 мм на днище (в носовой части — 2,5 мм) и 1,5 мм на палубе и бортах. Большинство соединении корпуса выполнены сварными и лишь в труднодоступных местах применена клепка. Продольные гофры по бортам, палубе, крыше и стенкам рубки позволили отказаться от продольного набора в этих конструкциях. Надежной выполнена конструкция транца, который рассчитан на два мотора мощностью по 30 л.с. С продольным набором днища транец соединен посредством трех бракет-кннц с бортами — стенками подмоторной ниши. Дубовая подмоторная доска дополнительно крепится к бортам при помощи угольников.

Эксплуатация
«Сарепта» — удобная лодка для дальнего туризма; её можно использовать и как лодку-буксировщик воднолыжников, базу для аквалангистов, а также в качестве служебно-разъездного, спасательного или патрульного судна. Судно может эксплуатироваться в морской воде. Допускается выход на ней в водохранилища и морские заливы при высоте волны до 0,75 м.

Экономичным вариантом можно считать эксплуатацию «Сарепты» с одним «Вихрем-30» мощностью 22 кВт, под которым мотолодка с 4 чел. на борту устойчиво глиссирует со скоростью 30 км/ч. Расход горючего при этом составляет 0,37 л/км. Если на «Сарепту» ставится «Вихрь» мощностью 14,7 кВт, то оптимальным является гребной винт с шагом 240—264 мм, позволяющий выйти на глиссирование с нагрузкой 3 чел. При установке двух «Вихрей-М» (по 18,4 кВт) со штатными винтами 240х300 мм с 4 чел. на борту мотолодка развивает скорость 46 км/ч при расходе горючего около 0,62 л/км.

Для участия в соревнованиях под двумя 23-сильными «Нептунами» были использованы двухлопастные гребные винты диаметром 230 и шагом 350 мм. С нагрузкой 2 чел. и 70 кг горючего на борту мотолодка развила максимальную скорость 53,3 км/ч.

Достоинства
 "Сарепта" прекрасно зарекомендовала себя при эксплуатации. Тримаранные обводы обеспечивают хорошую всхожесть на попутную и косую волну, хорошую устойчивость на курсе и отсутствие зарыскивания. При ходе против волны "Сарепта" идёт мягче, чем "Прогресс", хотя и несколько жёстче, чем более килеватые лодки "Ока-4","Днепр" и, тем более, "Темп". 
 Очень высока начальная остойчивость, что ценится аквалангистами.
 Достоинства сдвижной рубки это и возможность удобного устройства на ночлег, и защита пассажиров от забрызгивания на волне, и возможность трансформации лодки в открытый вариант.
 Прочное днище, мало подверженное коррозии.

Недостатки
 Коробление металла бортов при сварке на лодках первой партии, ухудшающее товарный вид. В дальнейшем завод-изготовитель внедрил более совершенное сварочное оборудование и проблема была решена.
 Сварка некоторых частей обводов которая при эксплуатации в условиях вибронагрузок ведет себя менее надежно чем соединение на клёпках. Именно поэтому все Ж/д мосты имеют клепочное соединение.

Ссылки 
 Каталог моторных лодок производства СССР

Моторные лодки